Grog, een alcoholische drank
Grok (term), een Engelse term over observeren en begrijpen. Zie Grokken. Tevens de naam van een overeenkomstig kaartspel.